Il singolare del NASDAQ-100 Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andre Agassi ha battuto in finale Roger Federer 6–3, 6–3, 3–6, 6–4

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

NASDAQ-100 Open 2002
ATP Tour 2002